Татхагатага́рбха (  буквально «вместилище Так Приходящего; зародыш Так Приходящего»;  , Жулайцзан) — учение о беспрепятственной возможности для всех живых существ стать буддами или же о присутствии будды («природы будды») в каждом живом существе.

Основы учения, распространение 
Учение о Татхагатагарбхе (или теория Татхагатагарбхи) сформировалось в Индии в IV—V веках. У его истоков, предположительно, стояли буддийские мыслители Майтрея-Асанга, Васубандху и Сарамати.

Согласно российским исследователям-буддологам, авторы учения раскрывали в своих трактатах какую-либо одну из следующих концепций:
 все существа могут стать буддами, поскольку в природе существ нет ничего, что могло бы этому воспрепятствовать;
 все существа уже суть будды и им надо лишь раскрыть, реализовать свою «буддовость» (слово «гарбха» можно перевести, в том числе, как «зародыш [будды]»).

Следует отметить, что полностью учение о Татхагатагарбхе ни в одном из его видов не разделила ни одна школа буддизма за пределами Индии, за исключением нескольких течений в китайском буддизме и школы Джонанг, чья активная деятельность пришлась на XVII век. По мнению , посвящённый сутрам Татхагатагарбхи трактат «Ратнаготравибхага», с комментарием на него «Дхармадхарматавибхага» авторства Майтрипы (XI век), стал в Тибете не только основой учения Махамудры Марпы но также, возможно, и учения Атиши. Для школы Кагью Майтрипа является источником практики Махамудры и текста «Ратнаготхавибхага».

В настоящее время первую из перечисленных точек зрения более или менее поддерживают тибетские буддисты Махаяны, вторую — по-своему — буддисты Китая, Кореи и Японии, а также тибетские буддисты, практикующие Дзогчен. Последние утверждают, что природа человеческого ума есть Пробуждение, или изначальное знание (ригпа, джняна, видья).

Родственные учения 
Теория Татхагатагарбхи близка по своей сути теории об Алая-виджняне буддистов-йогачaринов. Последние использовали терминологию последователей учения о татхагатагарбхе в своих сочинениях, таких как «Ланкаватара сутра» и «Махаяна шраддхотпада шастра». Поскольку учение о «вместилище/зародыше Так Приходящего» так и не стало самостоятельным направлением в буддизме, его иногда ассоциируют с Йогачарой.

См. также 
 Татхагата
 Джонанг
 Йогачара
 Буддийская философия
 Обожение

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сарамати. Махаянский трактат о том, что в дхармовом мире не существует различий
 Ашвагхоша. Трактат о пробуждении веры в Махаяну
 Tathagatagarbha Buddhism 
 Татхагатагарбха // Энциклопедия «Кругосвет»

Понятия буддизма